Новая Балка — название населённых пунктов:

Россия 
 Новая Балка — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.

Украина 
 Новая Балка — село в Сахновщинском районе Харьковской области.